Доганджа може да се отнася за:

 Доганджа, село в Турция, Вилает Одрин
 Доганджа (вилает Родосто), село в Турция, Вилает Родосто